Curry puede aludir a:

 Curry, el guiso especiado originario de India;
 Curry en polvo, la mezcla de especias;
 Árbol del curry y sus hojas;
 Curry, un lenguaje de programación;
 Curry, una villa del condado de Sligo (Irlanda).

Personas 
 Tim Curry, actor estadounidense conocido por la película The Rocky Horror Picture Show.
 Dell Curry, jugador de baloncesto en la NBA.
 Stephen Curry, jugador de baloncesto en la NBA, hijo de Dell Curry.
 Seth Curry, jugador de baloncesto en la NBA, hijo de Dell Curry.
 Eddy Curry, jugador de baloncesto en la NBA.